Prima del calcio di rigore (Die Angst des Tormanns beim Elfmeter) – romanzo di Peter Handke del 1970
Prima del calcio di rigore o La paura del portiere prima del calcio di rigore(Die Angst des Tormanns beim Elfmeter) – film del 1972 diretto da Wim Wenders